Die Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft wird von der Internationalen Eislaufunion (ISU) seit 1970 im jährlichen Turnus durchgeführt. Über die Reihenfolge der Platzierung entscheidet die Mehrkampf-Punktzahl, die so niedrig wie möglich sein muss. Bis zum Jahre 1986 erfuhr diese Punkteregelung zumindest bei der Vergabe des WM-Titels eine Aufhebung, wenn es einem Athleten bei einer WM-Austragung gelang, drei der vier Einzelstrecken zu gewinnen, was 1973 bei den Frauen und 1978 bei den Männern erstmals der Fall gewesen war (Sheila Young bzw. Eric Heiden, beide USA). Bei der Sprint-WM 1985 führte diese Drei-von-Vier-Regel dazu, dass DDR-Läuferin Christa Rothenburger mit der siebtbesten Gesamtpunktzahl Weltmeisterin wurde. Nach einer Änderung des ISU Regelwerk entscheidet seit 1987 ausschließlich die niedrigste Gesamtpunktzahl über die Titelvergabe.

Die für die DDR gestartete Karin Kania (geb. Enke) ist mit sechs Gold- und zwei Silbermedaillen erfolgreichste Teilnehmerin bei den Sprintweltmeisterschaften. Erfolgreichste Nation ist Deutschland (mit DDR) mit 20 Weltmeistertiteln.

Wettbewerb 
Die folgenden Listen führen alle Medaillengewinner bei den Sprint-Weltmeisterschaften auf.

Frauen

Männer

Wettkampfrekorde 
Die Liste zeigt die Bestleistungen der einzelnen Disziplin die bisher bei Sprintweltmeisterschaften gelaufen wurden.

Gesamt 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
 Name: Nennt den Namen des Athleten
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Top Ten 
Die Top Ten zeigt die zehn erfolgreichsten Frauen und Männer der Sprint-WM (Stand: 29. März 2020).

Nationenwertung 
Die Nationenwertung zeigt die je Land von Frauen und Männern gewonnenen Medaillen.

Stand: 9. März 2022

Nationenwertung1 
1Inklusive der Einzelstrecken- und Sprintweltmeisterschaften und Mehrkampfweltmeisterschaften
Stand: 9. März 2022

Frauen

Rangliste 
Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Frauen der Sprint-WM (Stand: 29. März 2020).

Nationenwertung 
Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Frauen gewonnenen Medaillen (Stand: 29. März 2020).

Männer

Rangliste 
Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Männer der Sprint-WM (Stand: 29. März 2020).

Nationenwertung 
Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Männern gewonnenen Medaillen (Stand: 29. März 2020).

Weblinks 
 International Skating Union (ISU) – Welt-Eisschnelllaufverband
 Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) – Deutscher Eisschnelllaufverband

Einzelnachweise 

 
Liste (Eisschnelllauf)